Беловежский колонистский округ — немецкий колонистский округ, с центром в селе Белые Вежи II, образованный по указу Екатерины II от 22 мая 1766 года в Борзненском уезде Черниговской губернии. Первопоселенцы — 696 человек, выходцы из Гессена, Саксонии, Ганновера, Пруссии — лютеране и католики из Майнца, Пфальца, Вюрцбурга и Швабии. 21 августа 1800 года императором Павлом I была выделена недостающая земля, которой в итоге было 3667 десятин. Округ был отправным пунктом для переселенцев, основавших многие новые колонии на юге России. Вначале управлялся особым колониальным управлением, а после Высочайшего утверждения 31 Мая 1871 года «Правила об устройстве поселян-собственников (бывших колонистов)…» — перешли в ведение общих учреждений.

Включал сёла:
 Городок,
 Гросс-Вердер,
 Кальчиновка,
 Клейн-Вердер,
 Рундевизе.

Динамика численности населения 
 1796 год — 1300 чел.
 1807 год — 1244 чел.
 1859 год — 2179 чел.

Примечания

Ссылки 
 
 Международный портал России
 ВИКТОР ДИЗЕНДОРФ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Округа Российской империи на территории Украины
Немцы на Украине
Колонистские округа